Rivard ist der Familienname von:
 Sévère Rivard (1834–1888), kanadischer Politiker

Sonstiges:
 Rivard-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika